Мисс Интернешнл 2017 () — прошедший 57-й международный конкурс красоты. Проводился 14 ноября 2017 года в Токио, Япония. Победительницей стала представительница Индонезии — Кевин Лиллиана.

Участницы 

Список участниц:
{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"
|-
! Страна/Регион || Участница || Возраст || Родной город/регион
|-
|||Amber Dew||21||Мельбурн
|-
|||Polina Pimakhina||20||Минск
|-
|||Virginie Philippot||24||Брюссельский столичный регион
|-
|||Carla Maldonado||22||Камири
|-
|||Bruna Zanardo||25||Ларанжал-Паулиста
|-
|||Nheat Sophea||19||Пномпень
|-
|||Marta Magdalena||23||Уинсор
|-
|||Estefania Galeota||20||Кокимбо
|-
|||Jia Shi||23||Пекин 
|-
|||Vanessa Pulgarin||25||Медельин 
|-
|||Silas Tuaputa||21||Аваруа
|-
|||Vanessa Pulgarín||25||Медельин
|-
|||Paola Chacon||26||Сан-Хосе
|-
|||Chanelle De Lau||22||Виллемстад
|-
|||Alice Činčurová||21||Прага
|-
|||Jennifer Va I Dez||19||Санто-Доминго
|-
|||Jocelyn Mieles||22||Манта
|-
|||Fátima Mangandi||25||Сан-Сальвадор
|-
|||Bamlak Dereje||20||Аддис-Абеба
|-
|||Pihla Koivuniemi||22||Тампере
|-
|||Maëva Balan||24||Challans
|-
|||Abigail Martey||24||Аккра
|-
|||Tessa Britto||21||Гибралтар
|-
|||Clotilde Stressais||19||Бас-Тер
|-
|||Virginia Argueta||19||Гватемала
|-
|||Caroline Minerve||22||Порт-о-Пренс
|-
|||Courtney Coleman||23||Гонолулу
|-
|||Vanessa Villars||19||Тегусигальпа
|-
|||Wing Wong||23||Гонконг
|-
|||Rebeka Hartó||21||Будапешт
|-
|||Ankita Kumari ||21||Джаркханд
|-
|||Kevin Lilliana||21||Бандунг
|-
|||Natsuki Tsutsui||23||Токио
|-
|||Seung Woo Nam||25||Сеул
|-
|||Phounesup Phonnyotha||20||Вьентьян
|-
|||Dima Safi||24||Бейрут
|-
|||Patricija Belousova||22||Вильнюс
|-
|||Sofia Paiva||20||Тайпа
|-
|||Annie Wong Wei Wei||20||Куала-Лумпур
|-
|||Laetitia Begue||21||Триоле
|-
|||Citlaly Higuera||22||Сьюдад-Мадеро
|-
|||Daniela Bejan||22||Кагул
|-
|||Saikhantamir Amarsanaa||22||Улан-Батор
|-
|||Sao Yoon Wadi Oo||25||Таунджи
|-
|||Niti Shah||21||Данг
|-
|||Nathalie Mogbelzada||20||Амстердам
|-
|||Michelle Isemonger||21||Окленд
|-
|||Helen Martínez||22||Матагальпа
|-
|||Vilde Andresen Bø||20||Тёнсберг
|-
|||Darelys Santos||21||Панама
|-
|||Tatiana Rolín||25||Obligado
|-
|||Tiffany López Borjas||23||Лима
|-
|||Mariel de Leon||23||Лас-Пиньяс
|-
|||Paulina Maziarz||20||Мазовецкое воеводство
|-
|||Ana Marques||19||Лиссабон
|-
|||Елена Квяткевич||20||Санкт-Петербург
|-
|||Leone Abie Mansaray||22||Фритаун
|-
|||June Oh||20||Сингапур
|-
|||Petra Varaliová||19||Бардеёв
|-
|||Tayla Skye Robinson||22||Йоханнесбург
|-
|||Elizabeth Ledesma||18||Тенерифе
|-
|||Lina Ljungberg||20||Норрчёпинг
|-
|||Xie Lingci||25||Тайбэй
|-
|||Ratiyaporn Chookaew||19||Сонгкхла
|-
|||Khaoula Gueye||23||Kasserine
|-
|||Ксения Чифа||24||Запорожье
|-
|||Ashley Powell||22||Лондон
|-
|||Shanel James||25||Балтимор
|-
|||Diana Croce||20||Calabozo
|-
|||Huỳnh Thị Thuỳ Dung||21||Хошимин
|-
|}

 Примечания 

 Дебютировали 
    Вернулись 
Последний раз участвовали в 2009 году:
 Последний раз участвовали в 2010 году:
 Последний раз участвовали в 2013 году:
 Последний раз участвовали в 2014 году:
  Последний раз участвовали в 2015 году:
   Обозначения 

 Отказались 
      — Нет участницы.
   — Нет участницы.
   — Конкурс отложен. Предстоящий конкурс Мисс Марианские острова будет проведён после Мисс интернешнл 2017.
  — Мисс Шри-Ланка 2017 состоится на специальном конкурсе награждений.

 Участие в других конкурсах красоты 
Участницы, которые в прошлом участвовали или будут участвовать в других международных конкурсах красоты:
Мисс Вселенная
 2014: : Patricija Belousova
 2016: : Chanelle de Lau
 2016: : Virginia Argueta

Мисс мира
 2016: : Diana Croce

Мисс Земля
 2016: : Bruna Zanardo (3-я Вице Мисс)

Miss Supranational
 2016: : Paola Chacón

Miss Grand International
 2017: :  Vilde Andresen Bø (TBA)

Miss Tourism World
 2014: : Ashley Powell

Miss Tourism Queen International
 2011: : Fátima Mangandi
 2015: : Nathalie Mogbelzada (Winner)

Miss Tourism Intercontinental
 2015: : Paola Chacón (Winner)

Top Model of the World
 2015: : Paola Chacón (Top 15)
 2017: : Natasja Voldstedlund (Top 20)

Best Model of the World
 2009: : Virginie Philippot (Congo representative)

Face of Beauty
 2014: : Tatiana Rolin

Reina Hispanoamericana
 2016: : Fátima Mangandi

Miss All Nations
 2012: : Tayla Robinson (Top 11)

Miss Progress International
 2014: : Tayla Robinson

Miss Hispanoamericana Internacional
 2016: : Paola Chacón (Winner)

Miss Teen World
 2010: : Tayla Robinson (Winner)

Miss Super Talent
 2016: : Saikhantamir Amarsanaa (1st Runner-up)

Miss Chinese World
 2017: ''': Annie Wong Wei Wei

См. также 
 Мисс мира 2017
 Мисс Земля 2017
 Мисс Вселенная 2017

Примечание

Ссылки 
 Официальный сайт

2017 год в Японии
Мисс интернешнл
События 14 ноября
Ноябрь 2017 года